Пакајалито има више значења:

 Пакајалито (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пакајалито (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пакајалито (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику